L. Accoleius Abascantus fou un membre de la gens Accoleia.
 Abascantus fou un metge de Lió que va viure al .